Дуго Село може бити:

 Дуго Село, град у Загребачкој жупанији, Хрватска
 Дуго Село (Велика Теремија), насеље у општини Велика Теремија, округ Тимиш, Румунија